Stay (álbum de Oingo Boingo)
Stay (álbum de Simply Red)
"Stay" (canção de David Bowie)
"Stay" (canção de Jay Sean)
"Stay" (canção de Miley Cyrus)
"Stay" (canção de Ne-Yo)
"Stay" (canção de Pink Floyd)
"Stay" (canção de Tooji
"Stay" (canção de Rihanna)
"Stay" (canção de Black Pink)

Ou ainda:
"Stay (Faraway, So Close!)"

Desambiguações de música